La llamada «cruzada» fue entre los siglos XV y XVII un impuesto implantado por los Reyes Católicos al Papa para la Guerra de Granada, siguió recaudándose en los siglos posteriores. Gregorio XIII lo usó para presionar una participación de Felipe II contra el Imperio otomano.

El impuesto suponía a los Habsburgo españoles unos ingresos de unos 800.000 ducados al año.

Historia económica moderna de España
Antiguos impuestos de España